Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der Fußballnationalmannschaft von Curaçao der Männer seit der Gründung des Fußballverbandes von Curaçao, der Federashon Futbòl Kòrsou (FFK), im Oktober 2010. Bereits im Februar 2010 kam es zu einem ersten inoffiziellen Länderspiel zwischen Auswahlmannschaften von Curaçao und Bonaire, welche zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Fußballnationalmannschaft der Niederländischen Antillen waren. Sein erstes offizielles Länderspiel bestritt Curaçao am 29. Oktober 2010 gegen Aruba. Bisher wurden 57 Länderspiele ausgetragen, von denen jedoch neun von der FIFA nicht anerkannt werden. Diese sind die ersten beiden Spiele, welche vor dem FIFA-Beitritt der FFK stattfanden und von der FIFA als die letzten beiden Länderspiele der Niederländischen Antillen gezählt werden, sowie acht weitere Spiele gegen Bonaire, Französisch-Guayana, Guadeloupe und Martinique, deren Nationalverbände kein FIFA-Mitglied sind.

Länderspielübersicht 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Statistik 
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt.
(Bilanz der inoffiziellen Länderspiele: 1 Spiel, 1 Sieg, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen, 4:0 Tore)

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Gegner

Kontinentalverbände

Anlässe

Spielarten

Austragungsorte

Spielergebnisse

Siehe auch 
 Fußballnationalmannschaft von Curaçao

Weblinks 
 Länderspielübersicht FIFA
 Länderspielübersicht World Football Elo Ratings

Curaçao
!Landerspiele